Le mot « hachette » désigne une petite hache, utilisable d'une main (hache + suffixe -ette).

Hachette peut également faire référence à :

Patronyme 
 Jeanne Hachette (1454-?), héroïne française ;
 Jean Nicolas Pierre Hachette (1769-1834), mathématicien français ;
 Louis Hachette (1800-1864), éditeur français ;
 René Hachette (1886-1940), homme politique français.

Maison d'édition 
 Hachette, société d'édition française fondée en 1826, propriété de (Lagardère SCA) ;
 Hachette Jeunesse, département des livres pour la jeunesse des éditions Hachette ;
 Hachette Filipacchi Médias, ancienne filiale du groupe Lagardère spécialisée dans la presse écrite, aujourd'hui intégrée à Lagardère Active.

Lieu 
 La gare de Hachette, dans le Nord, en région Nord-Pas-de-Calais.

Animaux 
 Hachette, papillon appelé aussi Aglia tau ;
 Poisson-hachette, espèce de poisson.

Autres 
 Les Messageries Hachette, des messageries de presse (distribution de la presse écrite) ;
 Le dictionnaire Hachette de langue française.

Homonymie de patronyme